Renau ist der Name folgender Personen:
 Bernard Renau d’Elicagaray (1652–1719), französischer Ingenieur und Marineoffizier
 Josep Renau (1907–1982), spanischer Maler, Grafiker und Fotograf

Renau bezeichnet außerdem:
 Renau (Tarragona), eine Gemeinde in der Provinz Tarragona, Spanien
 Renau (Neger), ein Zufluss der Neger im Rothaargebirge nahe Altastenberg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rennau
 Renault